Ван Гог, Тео (1857—1891) — младший брат художника Винсента ван Гога, торговец живописью.
 Ван Гог, Тео (1957—2004) — нидерландский кинорежиссёр, телепродюсер, публицист и актёр.